Municipio de Butte Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Butte (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Butte (condado de Mellette, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Mellette.
 Municipio de Butte (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.